La Presa ist der Name folgender Orte:

 La Presa (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 La Presa (Texas), Vereinigte Staaten
 La Presa (Tijuana), Mexiko
Siehe auch:
 Presas
 Pressa